Río Jordán bezeichnet:
 Río Jordán (Río Chicamocha), einen Nebenfluss des Río Chicamocha in Kolumbien, Teil des Río-Magdalena-Flusssystems
 Río Jordán (Salto de Agua), einen Ort in Chiapas, Mexiko
 Río Jordán (Venustiano Carranza), einen Ort in Chiapas, Mexiko

Siehe auch:
 Jordan
 Jordan River